Capitão Marvel (DC Comics) — personagem da DC Comics, também conhecido por Shazam
Capitão Marvel (Marvel Comics) — personagem da Marvel Comics
Capitão Marvel Jr. — personagem da DC Comics

Desambiguações de personagens